Johner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Johner (* 1967), deutscher IT-Experte
 Dustin Johner (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Franz Xaver Johner (1874–1955), deutscher Benediktiner, Choralfachmann, Erster Kantor der Erzabtei Beuron
 Gerda Johner (* 1944), Schweizer Eiskunstläuferin 
 Hans Johner (1889–1975), Schweizer Schachspieler
 Mélody Johner (* 1984), Schweizer Reitsportlerin
 Moritz Johner (1868–1931), katholischer Priester
 Paul Johner (1887–1938), Schweizer Schachspieler
 Ruedi Johner (* 1942), Schweizer Eiskunstläufer 

Johner ist der Künstlername von:
 Johner (Rapper) (Manuel Johner; * 1986), Schweizer Rapper

Siehe auch:
 Joner